Александр Коробицын:
* Коробицын, Александр Александрович (1862—1904) — офицер Российского императорского флота, гидрограф, участник гидрографических работ по отдельной съёмке Белого моря.
 Коробицын, Александр Иванович (род. 1939) — советский и российский художник.
 Коробицын, Александр Павлович (1940—до 2016) — советский режиссёр-постановщик.

Примечания